Radio Sputnik steht für:

 Radio Sputnik, ein früherer Name von Stimme Russlands, russischer Auslandsrundfunk 
 Radio Sputnik (Satellit), Serie sowjetischer bzw. russischer Amateurfunksatelliten

Siehe auch:
 Sputnik (Nachrichtenportal), russisches Nachrichtenportal